Сезон 2014 года - 24-й сезон футбольного клуба «Динамо» (Минск) в суверенной истории Беларуси.

13 января команда официально вышла из отпуска. Новый сезон начался с углубленного медосмотра футболистов.

После 4-го тура Динамо впервые с 2004 года единолично возглавило турнирную таблицу.

Состав и статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Предсезонные матчи

1-й сбор в Белеке

2-й сбор в Белеке

3-й сбор в Белеке

Чемпионат Беларуси. Высшая лига

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый этап 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица (первый этап)

Второй этап 
Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица (второй этап)

Турнирная таблица 
Итоговое положение

Группа А

Группа Б

Кубок Беларуси

Розыгрыш 2014/2015 

Матчи

В Кубке Беларуси «Динамо» стартовало с 1/8 финала. На данной стадии столичный клуб преодолел сопротивление могилёвского «Днепра». Согласно жеребьёвке, в 1/4 минскому «Динамо» выпало играть с «Витебском». Матчи прошли 22 марта и 4 апреля 2015 года. «Динамо» по сумме двух матчей прошло в полуфинал, где уступило БАТЭ.

Лига Европы УЕФА

Квалификация 

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап 
Первое участие клуба в групповом этапе Лиги Европы. По итогам жеребьевки, состоявшейся 29 августа 2014, «Динамо» попало в группу К. Также в эту группу попали итальянская «Фиорентина», греческий «ПАОК» и французский «Генгам».

Матчи

Группа К. Итоговое положение

Индивидуальные награды игроков 
Награды интернет-сайтов

 Лучший игрок в сезоне 2014 по мнению болельщиков (официальный сайт dinamo-minsk.by)
Победа —  Игорь Стасевич
Тройка лучших:
 Игорь Стасевич 
 Неманья Николич
 Александр Гутор

 Лучший игрок в сезоне 2014 по мнению болельщиков (ресурс dinamo-minsk.org)
Победа —  Игорь Стасевич
Тройка лучших:
 Игорь Стасевич 
 Умару Бангура
 Чигозе Удожи

Награды на церемонии «Звёздный мяч-2014»

 Лучший игрок чемпионата Беларуси 2014
Победа —  Игорь Стасевич

 22 лучших игрока Чемпионата Беларуси 2014
 Александр Гутор
 Олег Веретило
 Сергей Политевич
 Умару Бангура
 Неманья Николич
 Игорь Стасевич
 Чигозе Удожи

Тренер клуба 

31 декабря главным тренером «Динамо» стал Владимир Журавель. Журавель дал комментарий в проекте «Dinamo Inside»: — Очень рад подписать контракт с таким клубом. В принципе, он мне не чужд. Не один год отдал этой команде. Лучшие воспоминания, будучи действующим игроком, связаны с этой командой. Конечно, душа принадлежит минскому «Динамо». Много где работал, играл, но надеюсь, что я вернулся домой. Также комментарий дал и генеральный директор Сергей Павлюкович: — После того, как мы расстались с Маскантом, был очерчен круг кандидатов на вакантную должность главного тренера. Владимир Иванович Журавель сразу же в него попал. Кандидатура Журавля меня подкупила тем, что он такой же динамовец, как и я. Нам нечего с ним делить. Думаю, что все его действия вне поля, на поле, возле бровки и вообще в жизни будут подчинены одному — каждодневной пользе нашему клубу.

19 декабря Журавель официально покинул клуб по истечении контракта

Стадион 

Все домашние матчи чемпионата, а также встреча в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы («Динамо» — МюПа-47) состоялись на минском стадионе «Трактор». «Динамо» проводит домашние матчи на данном стадионе второй сезон подряд, так как основной стадион клуба — «Динамо-Юни» — закрыт на реконструкцию. Начиная со 3-го квалификационного раунда и на групповом этапе Лиги Европы столичная команда проводила домашние матчи на «Борисов-Арене» в городе Борисове.

Примечания 

2014
Динамо Минск